Schobelt ist der Name von

 Christoph Heinrich Schobelt (1741–1807), deutscher Arzt
 Paul Schobelt (1838–1893), deutscher Historien- und Porträtmaler der Düsseldorfer Schule